Das Herreneinzel der Australian Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Ivan Lendl.

Im Achtelfinale gegen Mikael Pernfors wurde John McEnroe durch den britischen Stuhlschiedsrichter Gerry Armstrong wegen unsportlichem Verhalten und Beleidigungen disqualifiziert.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)

Einzelnachweise 

Herreneinzel
1990